Marvel kan syfta på följande:

Serieförlag
 Marvel Comics – amerikanskt serieförlag.

Övergripande namn och verksamheter
 Marvel Heroes – online actionrollspel
 Marvel Knights – varumärke för serier med vuxnare innehåll
 Marvel-Pocket – sveska pcketböcker med serier från Marvel Comics 1984–1985
 Marvel One-Shots – filmer producerade för video av Marvel Studios
 Marvel Studios – amerikansk prodcent av filmer och TV-program i Burbank, Kalifornien
 Marvelklubben – gemensam numrering av de svenska Marveltidningarna 1984–2005 (?)

Seriefigurer och produkter med dessa

 Marvel Cinematic Universe – gemensamt fiktivt universum för superhjältefilmer från Marvel Studios
 Captain Marvel – flera betydelser
 Captain Marvel (DC Comics) – den ursprungliga amerikanska superhjälten, lanserad i serier 1940
 Captain Marvel (film) – amerikansk långfilm 2019
 Captain Marvel Jr. – bifigur till Captain Marvel
 Mary Marvel – bifigur till Captain Marvel

 DC vs. Marvel – serie i 4 delar, 1996

Datorspel från Japan
 Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes , 1998, Sverige 2000
 Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes, 2000 (?)
 Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds,  2011

Kategorier och listor
 Lista över filmer baserade på Marvel Comics
 :Kategori:Seriefigurer i Marvels universum
 :Kategori:Filmer från Marvel Studios
 :Kategori:Filmer i Marvel Cinematic Universe

Icke-fiktiva personer
 Andrew Marvell (1621–1678), brittisk poet
 Ik Marvel, pseudonym för Donald Grant Mitchell (1822–1908),  amerikansk författare

Geografi

Antarktis
 Mount Marvel, Östantarktis

Australien
 Marvel Loch, Western Australia, gruva

Kanada
 Marvel Peak,  Alberta